Sharonov peut faire référence à:	
 (2416) Sharonov, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes
 Roman Sharonov (ou Charonov, né en 1976), un footballeur russe
 Evgeniy Sharonov (né en 1958), un joueur de water-polo international russe